Woronkow ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Woronkow (* 1981), ukrainischer Fußballspieler
 Michail Grigorjewitsch Woronkow (1921–2014), russischer und sowjetischer Chemiker
 Wladimir Petrowitsch Woronkow (1944–2018), russischer Skilangläufer